Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 29. Европском првенству у атлетици у дворани 2007. одржано је 2. марта  у Бирмингему (Уједињено Краљевство). 

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 2005. у Мадриду бранио је Јоахим Олсен из Данске.

Земље учеснице 
Учествовао је 20 бацач кугле из 14 земаља.

  Белорусија (2)
  Данска (2)
  Естонија (1)
  Исланд (1)
  Летонија (1)
  Пољска (1)
  Русија (2)
  Словачка (2)
  Словенија (1)
  Украјина (1)
  Финска (2)
  Француска (1)
  Холандија (1)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2007. години 
Десет најбољих европских бацачa кугле у дворани 2007. године до почетка првенства (2. марта 2007), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1.||Јоахим Олсен|| ||21,21|| 3. фебруар|| 4. СРЛ
|-
| 2.||Павел Лижин||  ||20,53||8. фебруар || 5. СРЛ
|-
| 3.||Мирослав Водовник|| ||20,30||24. фебруар || 6. СРЛ
|-
| 4.||  Дмитриј Гончарук || ||20,22|| 8. јануар ||9. СРЛ
|-
| 5.|| Петер Сак || ||20,22|| 9. фебруар|| 10. СРЛ
|-
| 6.|| Марис Уртанс || ||20,18|| 27. јануар|| 11. СРЛ]]
|-
| 7.|| Роберт Хегблом|| ||20,18|| 6. фебруар|| 12. СРЛ
|-
| 8.|| Милан Хаборак || ||20,05|| 13. фебруар|| 14. СРЛ
|-
| 9. || Ралф Бартелс || ||20,01|| 19. јануар|| 15. СРЛ]]
|-
| 10.|| Гатан Бики|| ||20,01|| 6. фебруар|| 12. СРЛ
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕПд 2007.

 Освајачи медаља 

 Резултати 
Квалификације су одржане 2. марта. Квалификациона норма за 8 финалиста износила је 20,00 м /КВ, коју су 9испунила 2 такмичара, а осталих 6 се квалификовало на  основу постигнутог резултата (кв''').

Квалификације

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 29. Европског првенства у дворани 1970—2007.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 2007. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 2007. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 2007.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани